S38 ou S-38 peut faire référence à :

Sciences 
Astronomie
 S/2004 S 38, un satellite naturel de Saturne.

Chimie
 Le conseil de prudence: En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié., sur les étiquettes de produits chimiques ;

Médecine
 Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Sikorsky S-38, un hydravion à coque américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres